Miejscowości
 Denmark – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Bamberg
 Denmark – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Denmark – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Denmark – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
 Denmark – miejscowość w Australii
Gminy w USA:
 Denmark (ang. Denmark Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Denmark (ang. Denmark Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Emmet
 Denmark (ang. Denmark Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Denmark (ang. Denmark Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Denmark (ang. Denmark Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Denmark (ang. Denmark Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
 Denmark (ang. Denmark Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Denmark (ang. Denmark Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Denmark (ang. Denmark Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula